Kaupp ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Kaupp (* 1960), deutsche römisch-katholischer Theologin
 Dennis Kaupp (* 1972), deutscher Autor, Redakteur und Schauspieler
 Franz Kaupp (1866–1945), deutscher Prediger und Autor, der mehrfach von der Gestapo verhaftet wurde
 Marcel Kaupp (* 1988), deutscher Sänger
 Martin Kaupp (* 1962), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Peter Kaupp (* 1936), deutscher Kulturwissenschaftler, Soziologe und Studentenhistoriker
 Ulrich Benjamin Kaupp (* 1949), deutscher Biochemiker, Direktor am Forschungszentrum caesar, Bonn

Siehe auch:
 Kaup
 Kaub